Bilsk (ukrainisch ) ist der Name zweier Dörfer in der Ukraine:

in der Oblast Poltawa, Rajon Kotelwa, siehe Bilsk (Kotelwa)
in der Oblast Riwne, Rajon Rokytne, siehe Bilsk (Rokytne, Riwne)